Олег Константинович Гаврилов (1 января 1922, Самара, РСФСР — 3 октября 2008, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский гематолог, действительный член академий медицинских наук СССР и России.

Биография 
Родился 1 января 1922 года в Самаре, в семье военного хирурга. В 1939—1943 годах учился на военном факультете во Втором Московском медицинском институте. С 1941 член КПСС. Участник Великой Отечественной войны, на фронте служил старшим врачом полка и бригадным врачом воздушно-десантной бригады ВДВ. В послевоенное время возглавил службу воздушно-десантного соединения, в 1950—1952 годах практиковался в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, и до 1968 года работал там преподавателем. В 1955 году защитил кандидатскую, а в 1965 докторскую диссертацию на тему «Проблемы военной медицины и службы крови в Вооружённых силах». В 1967 году присвоено звание профессора. В 1968—1972 годах заведующий кафедрой организации и тактики медицинской службы военно-медицинского факультета усовершенствования врачей при институте ЦОЛИУВ. С 1972 года директор Центрального ордена Ленина научно-исследовательского института гематологии и переливания крови. В 1975 году по инициативе Гаврилова было основано Всесоюзное общество гематологов и трансфузиологов. Скончался 3 октября 2008 года на 87 году жизни.

Научная деятельность 
Автор более 600 научных статей и 24 монографий по медицинскому обеспечению боевых действий войск, организации службы крови в условиях мирового и военного времени, некоторыми проблемами гематологии. Исследовал главные этапы в истории развития службы крови, обосновал некоторые морально-этические положения о безвозмездном донорстве в условиях развитого социалистического общества. Участник разработки проблем молекулярной гематологии, коагулологии и лейкозологии. Под руководством профессора О. К. Гаврилова было защищено 16 докторских и 38 кандидатских диссертаций.

Многие из его работ посвящены историям развития московской и петербургской гематологических школ, развитию учения о кроветворении, историям социальных и санитарных последствий войны и службы крови страны в годы Великой Отечественной войны.

Память 
Имя О. К. Гаврилова носит станция переливания крови Департамента здравоохранения Москвы по адресу улица Поликарпова в Северном округе.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки РСФСР;
 Орден Ленина;
 Орден Красного Знамени;
 Орден Отечественной войны II степени дважды;
 Орден Красной Звезды дважды;
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Медаль «За боевые заслуги» дважды;
 Медаль «За взятие Вены»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Звания:
 профессор (1967)
 академик РАМН
 академик АМН СССР (1982)
 член-корреспондент АМН СССР (1974)

Библиография 
монографии
 Гаврилов О. К. Очерки истории развития и применения переливания крови, Л., 1968,
 Гаврилов О. К. Медицинское обеспечение Красной Армии во втором периоде Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г.— декабрь 1943 г.), в кн.: Очерки истории совм. воен. мед., под ред. Д. Д. Кувшинского и А. С. Георгиевского, с. 239, Л., 1968 (совм, с др.),
 Гаврилов О. К. Переливание крови и кровезамещающих жидкостей. 1969,
 Гаврилов О. К. Донорство. 1970,
 Гаврилов О. К. Донорство, Л., 1971 (совм, с Л. Г. Богомоловой),
 Гаврилов О. К. Социально-гигиенические проблемы и последствия войн. 1975,
 Гаврилов О. К. Вопросы молекулярной биологии в гематологии и трансфузиологии, Совм. мед., № 9, с. 12, 1975,
 Гаврилов О. К. Организационные проблемы службы крови, Совм. здравоохр., № 2, с. 3, 1975,
 Гаврилов О. К. Нормальное кровотечение и его регуляция. 1976,
 Гаврилов О. К. Руководство по общей и клинической трансфузиологии. 1979,
 Гаврилов О. К. Пособие по трансфузиологии. 1980,
 Гаврилов О. К. Хирургические методы лечения заболеваний системы крови. 1981,
 Гаврилов О. К. Массовая заготовка крови. 1981,
 Гаврилов О. К. Проблемы и гипотезы в учении о свертывании крови. 1981,
 Гаврилов О. К. Клетки крови и костного мозга. 1985,
 Гаврилов О. К. Депрессия кроветворения. 1987,
 Гаврилов О. К. Общая гемоагрегатология (часть I, Система агрегатного состояния крови. 2000,
 Гаврилов О. К. Электрические параметры крови. 2001,
 Гаврилов О. К. Межмолекулярные и межклеточные взаимодействия в системе агрегатного состояния крови. 2001,
 Гаврилов О. К. Реология, микроциркуляция и агрегатное состояние крови. 2001.

Примечания

Ссылки 
 Гаврилов Олег Константинович (1922—2008), Академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы
 Некоторые работы в эл. каталоге РГБ
Гематологи
Преподаватели Военно-медицинской академии